Espert steht für:

 Espert, eine Hofschaft in Radevormwald, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Espert ist der Familienname folgender Personen:

 José Luis Espert (* 1961), argentinischer Ökonom und Politiker
 Núria Espert (* 1935), katalanische Schauspielerin und Regisseurin